О́тто Ю́льевич Шмидт (полное имя — Отто-Фридрих-Юлиус;  1891, Могилёв — 7 сентября 1956, Москва) — советский математик, географ, геофизик, астроном, организатор книгоиздания и реформы системы образования. Исследователь Памира (1928), исследователь Севера.

Профессор (1924). Академик АН СССР (01.06.1935, член-корреспондент с 01.02.1933), АН УССР (27.05.1934), Герой Советского Союза (1937).

Биография 
Предки по отцовской линии из немцев-колонистов, перебравшихся в Лифляндию (Латвию) во второй половине XVIII века, а по материнской — латыши по фамилии Эргле.

Интересно, что в семье Отто Юльевича Шмидта говорили на трёх языках: русском, латышском и немецком. Сам он позднее заявлял, что относил себя к русской культуре.

В детстве работал в лавке письменных принадлежностей. Учился в классической Могилёвской мужской гимназии. Деньги на обучение одарённого мальчика в гимназии нашлись у его латышского дедушки Фрициса Эргле.

Окончил Киевскую 2-ю гимназию с золотой медалью (1909) и физико-математический факультет Киевского университета (1913). После окончания университета был оставлен для подготовки к профессорскому званию и под руководством профессора Д. А. Граве начал свои исследования в теории групп. С 1916 — приват-доцент Киевского университета.

С октября 1917 — начальник управления по продуктообмену Наркомата продовольствия, в 1918—1920 — член коллегии Наркомпрода. В 1918 вступил в РСДРП (интернационалистов), в 1918—1919 — член ЦК. В 1919 вместе со всей партией был принят в РКП(б), при этом в его партийный стаж зачли время пребывания в партии интернационалистов.

В 1921—1924 годах был заведующим Государственным издательством, занимался организацией реформы системы образования, был одним из основателей и главным редактором Большой советской энциклопедии (1924—1942).

В 1928 году О. Ю. Шмидт принимал участие в первой советско-германской памирской экспедиции, организованной АН СССР. Целью экспедиции было изучение и восхождение на наиболее высокие вершины Западного Памира.

В 1929 году основал кафедру высшей алгебры физико-математического факультета МГУ (с 1933 г. — механико-математический факультет МГУ), которой заведовал по 1949 год.

С 1932 по 1950 годы был главным редактором журнала «Математический сборник».

В 1930—1934 годах руководил знаменитыми арктическими экспедициями на ледокольных пароходах «Седов», «Сибиряков» и «Челюскин». В 1930—1932 годах — директор Всесоюзного арктического института, в 1932—1938 годах — начальник Главного управления Северного морского пути (ГУСМП).

С 28 февраля 1939 года по 24 марта 1942 года был вице-президентом АН СССР.

Вклад в науку 
Разрабатывал космогоническую гипотезу образования тел Солнечной системы в результате конденсации околосолнечного газово-пылевого облака.

Монография «Абстрактная теория групп» (1916, 2 изд. 1933) оказала значительное
влияние на развитие этой теории. Основным достижением в этой области является теорема об изоморфизме прямых разложений бесконечных операторных групп с конечным главным рядом (1928). Шмидт является основателем московской алгебраической школы, руководителем которой он был в течение многих лет. Она выросла из семинара по теории групп, организованного им в 1930 и превратившегося в центр деятельности советских алгебраистов в этой области.

Внёс вклад в изучение северных полярных территорий. В 1932 был начальником экспедиции на пароходе ледокольного типа «Сибиряков», совершившей первое в истории плавание по Северному морскому пути за одну навигацию. Инициатор и идейный вдохновитель создания «Большой советской энциклопедии», являлся главным редактором по поручению правительства Советского Союза. Был инициатором создания академического института геофизики.

Семья 
Отто Шмидт был трижды женат:

Жена — Вера Фёдоровна Шмидт (Яницкая), сестра библиотечного деятеля, книговеда, библиографа, историка, географа, статистика, доктора географических наук, профессора Николая Фёдоровича Яницкого.
 Сын — Владимир Оттович Шмидт (2 марта 1920 — 25 декабря 2008), кандидат технических наук, профессор МГИУ.
 Внучка — Вера Владимировна Шмидт (3 февраля 1944 — 7 ноября 2014) — педиатр.
 Внук — Фёдор Владимирович Шмидт (род. 3 октября 1946) — врач-проктолог.
Жена — Маргарита Эммануиловна Голосовкер (19 апреля 1889 — 8 ноября 1955), музеевед и литературовед, заведующая сектором художественной иллюстрации Института мировой литературы АН СССР (1935—1949), автор монографии «М. Ю. Лермонтов: жизнь и творчество» (М.: Искусство, 1941); сестра философа и переводчика Я. Э. Голосовкера.

 Сын — Сигурд Оттович Шмидт (15 апреля 1922 — 22 мая 2013) — советский и российский историк, академик РАО.

Жена — Александра Александровна Горская (1906—1995), участница экспедиции на пароходе «Челюскин» (в списках значится как уборщица), награждена орденом Красной Звезды.
 Сын — Александр Оттович Шмидт (15 сентября 1934 — 11 июня 2010).

Награды 
 Герой Советского Союза (27.06.1937) — за руководство организацией дрейфующей станции «Северный полюс-1»
 3 ордена Ленина (27.11.1932; 27.06.1937; 19.09.1953)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (25.02.1937; 10.06.1945)
 орден Красной Звезды (20.04.1934)
 медали

Память 
 "14 декабря 1956 года Постановлением Президиума Академии наук СССР № 681 Институту физики Земли Академии наук СССР присвоено имя О. Ю. Шмидта. 26 октября 2011 года открыт и установлен в холле института бронзовый бюст (скульптор А. Д. Казачок).
 Научно-исследовательский ледокол проекта 97Н носил имя «Отто Шмидт» (период эксплуатации: с 1979 по 1991 год).
 До 1938 г. имя Шмитда носил ледокол. В 1938 г. Шмидт был снят с должности начальника Севморпути, после чего ледокол был переименован в «Анастас Микоян».
 Подлёдная равнина Шмидта в Антарктиде.
 Мыс Отто Шмидта на побережье Чукотки.
 Мыс Шмидта — посёлок городского типа в Иультинском районе Чукотского автономного округа
 Остров Шмидта на архипелаге Северная Земля.
 В 1973—2008 годах в Чукотском автономном округе существовал Шмидтовский район.
 С 1971 года АН СССР, а с 1991-го Российской академией наук вручается Премия имени О. Ю. Шмидта за выдающиеся научные работы в области исследования и освоения Арктики.
 Проспект в Могилёве.
 улицы во многих городах СНГ.
 Имя О. Ю. Шмидта носит проспект посёлка Николина Гора, где он прожил на даче многие годы.
 В Мурманской гимназии № 4 именем Отто Юльевича Шмидта назван школьный музей освоения Арктики.
 Именем О. Ю. Шмидта назван астероид (2108) Отто Шмидт.
 Именем О. Ю. Шмидта назван поселок, который в настоящее время входит в состав городского округа Новокуйбышевск Самарской области.
 Имена — Оюшминальд(а): «Отто Юльевич Шмидт на льдине», Лагшмина́льд(а): «лагерь Шмидта на льдине», Лагшмива́р(а), Лашмива́р(а): «Лагерь Шмидта в Арктике».
 Сказание Марфы Семёновны Крюковой «Поколен-борода и ясные соколы».

Библиография 
 Математические законы денежной эмиссии. — Москва ; Петроград : Гос. изд-во, 1923. — 17 с., 2 л. диагр.
 Шмидт О. Ю. Исследование Арктики в Советском Союзе  (серия «Доклады советской делегации на международном географическом конгрессе в Варшаве»). — , 1934.
 Шмидт О. Ю. Наши задачи в 1936 г. Доклад на Совещании хозяйственных работников системы Главсевморпути при СНК СССР 13 янв. 1936 г.  — , 1936.
 Шмидт О. Ю. Абстрактная теория групп. — 2-е изд. — М.-Л.: Государственное технико-теоретическое издательство, 1933.
 Шмидт О. Ю. Четыре лекции о теории происхождения Земли. — М.: 1957.
 Шмидт О. Ю. Избранные труды. Математика. — М.: Изд-во АН СССР, 1959.

Примечания

Литература 
 Визе В. Ю. Моря Российской Арктики: В 2-х тт. — Т. II. — М.: Paulsen, 2016. — 340 с.: ил. — Серия «Международный полярный год». — ISBN 978-5-98797-130-7.
 
  Корякин В. С. Отто Шмидт. — : Вече, 2011. — 416 с., ил. — (Великие исторические персоны). — 4 000 экз. — ISBN 978-5-9533-5770-8.
 Отто Юльевич Шмидт в истории России XX века и развитие его научных идей. / Глико А. О. (гл. ред.) — М.: Физматлит, 2011.

Ссылки 

 О нём в книге памяти ИФЗ РАН
 Биография 
 Лаборатория Имени Отто Юльевича Шмидта
 
 Фонд Шмидта Отто Юльевича на сайте Архива РАН
 
 Лорен Грэхэм. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе 
  // Киностудия Беларусьфильм. 11 июля 2018.
 

Исследователи Арктики
Математики СССР
Математики XX века
Астрономы СССР
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Выпускники Киевской 2-й гимназии
Выпускники физико-математического факультета Киевского университета Св. Владимира
Вице-президенты РАН
Преподаватели МГУ
Члены РСДРП
Члены КПСС
Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от РСФСР
Русское психоаналитическое общество
Умершие от туберкулёза
Челюскинцы
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Действительные члены Коммунистической академии